101. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 9–11 stycznia 2004 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 29. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Czwarty złoto w karierze przypadło Niemce Anni Friesinger. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Mark Tuitert. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek i 28 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2004 w sportach zimowych
2004 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen